Saint-Marceau puede referirse a: 

 Saint-Marceau, comuna francesa situada en Ardenas.
 Saint-Marceau, comuna francesa situada en Sarthe.